Auer Kapelle heißen:

 Flößerkapelle (Au an der Donau), Oberösterreich
 Auer-Kapelle zu Dambach, Garsten, Oberösterreich